Александр Белодедов:
 Белодедов, Александр Иванович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Белодедов, Александр Николаевич (1980—1999) — Герой Российской Федерации.